Вахек () – фамилия чешского происхождения. Известные носители:

 Вахек, Иван Богумилович (1880–1938) – советский скульптор чешского происхождения.
 Вахек, Йозеф (1909–1996) – чешский языковед. 
 Вахек, Эмиль (1889–1964) – чешский писатель-фантаст, драматург и автор детективных произведений.